Александар Карађорђевић се може односити на:

 Александар Карађорђевић (кнез) (1806—1885), Карађорђев син, кнез Србије од 1842. до 1858.
 Александар I Карађорђевић (1888—1934), краљ Југославије од 1921. до 1934.
 Кнез Александар (Павлов) Карађорђевић (1924—2016), син кнеза Павла
 Александар (Петров) Карађорђевић (1945—), принц Александар (Петров) Карађорђевић, син краља Петра II
 Александар А. Карађорђевић (1982—), син Александра (Петровог)